Иван Груев може да се отнася за:

 Иван Груев, български революционер;
 Иван Груев (1922 – 2002), български лесовъд;
 Иван Груев (1936 – 2013), български писател.